Colonie es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Colonie (Nueva York); o
  Colonie (villa).